Il toponimo Gilmanton può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:

Gilmanton, comune del Minnesota
Gilmanton, comune del New Hampshire
Gilmanton, comune del Wisconsin